Antonio Ortiz Mena, een Mexicaans politicus en econoom
 Antonio Ortiz (architect), een Spaans architect
 Antonio Ortiz (golfer)